Miejscowości w USA:
 Colton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Colton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Colton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Colton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Colton – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
Gminy w USA:
 Colton (ang. Colton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
W Wielkiej Brytanii:
 Colton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Colton – miejscowość w West Yorkshire (Anglia)
 Colton – miejscowość w Norfolk (Anglia)
 Colton – miejscowość w North Yorkshire (Anglia)
 Colton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Colton – miejscowość w Suffolk (Anglia)